Leesburg (Alabama)
 Leesburg (Florida)
 Leesburg (Geòrgia)
 Leesburg (Indiana)
 Leesburg (Ohio)
 Leesburg (Virgínia)